Em ciências pesqueiras, selectividade é a probabilidade de captura duma determinada arte de pesca em relação a uma ou mais espécies aquícolas. Diz-se que quanto mais selectiva for uma arte, maior é a possibilidade dessa arte capturar apenas espécies desejadas, o que consequentemente resulta num menor impacte negativo no meio ambiente.

Ciências pesqueiras